Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2023 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходит с 9 по 15 января в городе Реноне Италия в группе А и в городе Катовице Польша в группе В.

Регламент 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место получит право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2024 года, а команда, которая займёт последнее место, перейдёт в группу B.
 По итогам турнира в группе B: команда, которая заняла первое место, получит право играть в 2024 году в группе А, а команда, занявшая последнее место, выбывает в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2024 года.

Итоги

Группа A 
  Сборная Германии вышла в Топ-дивизион чемпионата мира 2024.
  Сборная Норвегии выбыла в группу В первого дивизиона чемпионата мира 2024 года.

Группа B 
  Сборная Дании вышла в группу А первого дивизиона чемпионата мира 2024 года.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 12 национальных команд — девять из Европы и три из Азии. Сборная Германии пришла из ТОП-дивизиона, сборная Испании пришла из второго дивизиона, а остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Группа А

Группа В

Группа А

Судьи 
В группе A первого дивизиона приняли участие 5 главных и 7 линейных судей

Главные судьи
  Мелисса Боверио
  Клаудия де ла Помпа-Каррера
  Драгомира Фиалова
  Айна Хове
  Михаэла Матеёва

Линейные судьи
  Хелина Анттила
  Инес Конфиденти
  Анетте Фьелдстад (FJELDSTAD Anette)
  Аня Клемм
  Эми Лэк (Amy Lack)
  Кассандра Репсток-Ромме
   Кейтлин ван де Вейгерт (Kaitlyn van de Wijgert)

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1)

Группа В

Судьи 
В группе B первого дивизиона приняли участие 4 главных и 7 линейных судей

Главные судьи
  Мария Чавез
  Сини Кауханен
  Рамуне Малецкене (Ramune Maleckiene)
  Ульрике Винклмайер

Линейные судьи
  Натали Бублова
  Байба Дзене
  Марен Фрёхауг (Maren Frøhaug)
  Ангелина Майфельд
  Май Мизухори (Mai Mizuhori)
  Даниэль Ростан
  Алиса Забршова (Alice Zábršová)

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
ЖЮ*1
Первый
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Италии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Польше
Хоккей
Хоккей
Хоккей 2023
Хоккей 2023